Селище міського типу:

 Низи — Сумська область, Сумський район, Низівська селищна радаСела:

 Низи — Львівська область, Червоноградський район
 Низи — Чернігівська область, Ніжинський район, Вертіївська сільська рада